As Balas Paulistinha marcaram, nos anos 80, a infância de muitas crianças. Foram criadas pela fábrica de Chocolates Pan, e se somaram a outros produtos famosos como o pão-de-mel, o Chocolapis e as moedas de chocolate fabricadas pela empresa. Tinham formato retangular e achatado, nas cores amarela, vermelha e verde. As balas ainda são encontradas em pequenos estabelecimentos, como bares e mercearias.

Após a morte de Oswaldo Falchero, o fundador da fábrica, o comando da empresa permaneceu na família, com as três filhas, seus genros e sua sobrinha.

Ligações externas

Paulistinha